La princesa Ashi Sonam Dechen Wangchuck (nacida el 5 de agosto de 1981) es una princesa de Bután. Es la hija del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Dorji Wangmo Wangchuck. A su vez, es la media hermana del actual Druk Gyalpo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Biografía 
Fue educada en Luntenzampa Middle Secondary School y Yangchenphug Higher Secondary School, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Connecticut. 

En 1999 obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales de la Universidad de Stanford. En 2007 una maestría en derecho de la Escuela de Derecho Harvard.  También se trabajado para el Tribunal Superior Real de Bután. Actualmente se desempeña como Presidenta del Instituto Legal Nacional de Bután (NNLI).

Matrimonio y descendencia 
El 5 de abril de 2009 contrajo matrimonio con un pariente lejano, Dasho Phub W. Dorji (nacido el 1 de enero de 1980), en el Palacio Motithang. Su padre, Dasho Zepon Wangchuck es exmonje, arquitecto jefe y gerente de proyectos, y su madre es Aum Ugyen Dolma. Dasho Phub W. Dorji tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Administración de Empresas y Economía de la Universidad George Washington. Se desempeñó como director del Banco de Bután.  Actualmente trabaja en el Ministerio de Finanzas.

El matrimonio tiene dos hijosː 

 Dasho Jigje Singye Wangchuck (nacido el 3 de diciembre de 2009).  
 Dasho Jigme Jigten Wangchuck, Tulku Vairotsana (nacido el 23 de agosto de 2013). Reconocido por Su Santidad el 70° Je Khempo, Jigme Choedra, como la reencarnación del Gran Lotsawa Vairotsana.

Patronazgos 

 Miembro de la Junta de la Fundación Tarayana (TF).

Visitas oficiales 

 24 de octubre de 2017 – Japón.
 3 de octubre de 2022 – Japón.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 5 de agosto de 1981 - presente: Su Alteza Real la Princesa Ashi Sonam Dechen Wangchuck.

Honores

Nacionales 

  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999).

 Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008). 
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60° aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Extranjeros 

 Medalla de investidura del Rey Jorge Tupou V (Reino de Tonga, 01/08/2008). 
 Dama Gran Cruz con Collar de la Real Orden de la Corona [D.G.C.C.C.T.] (Reino de Tonga, 01/08/2008).

Ancestros

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Georgetown
Alumnado de la Universidad Stanford
Alumnado de Harvard Law School
Butanesas del siglo XX
Butanesas del siglo XXI
Budistas de Bután